Tylko miłość – polski serial telewizyjny
 Tylko miłość (The Story of Us) – amerykański film
 Tylko miłość (Alles Liebe) – sztuka teatralna René Heinersdorffa